Askö kan syfta på:

Askö klubb – Åland
 Askölaboratoriet – en fältstation för marin forskning på Askö

Geografi

Sverige 

 Askö, ö, Södermanlands län, Trosa kommun, 
 Askö naturreservat – ett naturreservat i Trosa kommun

Åland 

 Askö (Lemland, Åland),

Se även
Askøy – tätort, kommun och ö, Hordaland fylke, Norge
Stora Askö  – Tjusts skärgård
Aspö
Askören